Joc perillós (pel·lícula de 1993), pel·lícula dirigida per Abel Ferrara
 Joc perillós (pel·lícula de 2001), pel·lícula dirigida per James Toback